Thym ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Thym (* 1973), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Eugen Rudolph Wilhelm Thym (1826–1895), deutscher Verwaltungsbeamter
 Georg Thym (* um 1520; † 1560), deutscher Pädagoge, Dichter und Autor
 Johann Friedrich Wilhelm Thym (1768–1803), deutscher reformierter Theologe und Pädagoge